Longhorn signifie corne longue en anglais et désigne notamment :

 Longhorn et Texas Longhorn, deux races bovines.
 Long Horn Energy Drink, une marque de boisson énergisante.
 Le nom de code de Microsoft Windows Vista.
 LongHorn Steakhouse, une chaîne de restaurants.

Au Texas 
 Longhorn Aquatics, un club de natation d'Austin.
 Le Longhorns du Texas, le club omnisports universitaire de l'Université du Texas à Austin.
 Le barrage Longhorn, un barrage sur le fleuve Colorado dans la ville d'Austin.
 Le Longhorn Cavern Administration Building, un bâtiment au sein du parc d'État de Longhorn Cavern, dans le comté de Burnet.